Stor-Bursjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Bursjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (29,5 ha)
Stor-Bursjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (9,43 ha)

Se även
Bursjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn